Бешеные псы:

 Бешеные псы — культовый дебютный фильм независимого американского режиссёра Квентина Тарантино.
 Бешеные псы — британский драматический телесериал 2011 года.
 Бешеные псы — американский телесериал 2016 года.